

Sens et origine du nom 
Constant est un prénom masculin d'origine latine, fêté le 23 septembre.

Il provient de constantia (la persévérance).
Il doit son succès à l'empereur Constantin , fondateur de l'Empire romain chrétien.

Variantes 
 On trouve en français les variantes Constan et Constans.

 poitevin: Coutan ou Coutant

Popularité du nom 
Peu importante en France mais forte en Europe orientale.

Constant comme nom de personne ou prénom

Saints 
 Constant de Pérouse (En italien : Constanzo di Perugia)...- Foligno 170), premier évêque de Pérouse, martyrisé, fêté le . 
 Constantin , empereur romain () (fête le 21 mai).
 Constant d'Ancône (), sacristain, thaumaturge et martyr (fête le 23 septembre).
 Constant de Gap (), évêque (fête le 3 janvier).
 Constant d'Irlande, prêtre, ermite et martyr (fête le 18 novembre).
 Constantien de Javron, ermite en Mayenne (fête le ).

Empereurs 
 Constant (320-350) empereur romain
 Constant, fils de Constantin III

Prénom

Nom de famille 

 Alphonse Louis Constant (1810-1875), ecclésiastique français et occultiste connu sous le pseudonyme d'Éliphas Lévi ;
 Benjamin Constant (1767-1830), homme politique et écrivain franco-suisse ;
 Bertrand Constant (19?-), acteur français ;
 Bruno Constant (1962-), joueur français de basket-ball ;
 Clovis Constant (1888-1964), homme politique français ;
 Christian Constant, (1950-), chef cuisinier français ;
 Daniel Constant (né en 1941), cavalier français de saut d'obstacles ;
 Eleonor Constant d'Amphernet (1747-1796), militaire français ;
 Émile Constant (1861-1950), homme politique français ;
 
 Eugène Constant (18?-18?), photographe français ;
 Eugène Constant (1901-1970), rameur français pratiquant l'aviron ;
 Fabien Constant (1978-), producteur et réalisateur français de télévision ;
 Fabienne Constant (1986-), joueuse française de basket-ball ;
 Fred Constant (1960-), diplomate et politologue français ;
 Georges Constant (1908-1989), homme politique français ;
 Hélène Constant (1917-2006), actrice française ;
 Hubert Constant (1931-2011), oblat haïtien ;
 Jacques Constant (1907-1987), scénariste français ;
 Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902), peintre orientaliste et graveur français ;
 Jean Baptiste Joseph Constant (18?-19?), graveur et lithographe à Bordeaux ;
 Jean-Denis Constant (né en 1955), pongiste français ;
 Jean-Marie Constant (1939-), historien français ;
 Jocelyne Constant (19?-), travailleuse sociale haïtienne ;
 Joseph Constant (1892-1969), sculpteur et écrivain français ;
 Karla Constant (1972), journaliste chilienne ;
 Kevin Constant (1987-), joueur guinéen de football ;
 Laetitia Constant (née en 1981), femme de lettres française ;
 Louis Constant Wairy, dit  (1778-1845), Premier valet de chambre de l'Empereur () ;
 Marcel Constant (1896-1970), dirigeant sportif français;
 Marius Constant (1925-2004), compositeur et chef d'orchestre français d'origine roumaine ;
 Michel Constant (1963-), auteur belge de bandes dessinées ;
 Constant Nieuwenhuys (1920-2005) peintre néerlandais
 Paule Constant (1944-), femme de lettres française ;
 Pierre Constant (1933-), comédien et metteur en scène français ;
 Pierre Constant de Suzannet (1772-1815), militaire français ;
 Raphaël Constant (1951-), avocat français ;
 Rosalie de Constant (1758-1834), illustratrice et naturaliste suisse ;
 Stanislas Constant (1833-1916), poète français ;
 Victor Constant (1869-1953), homme politique français ;
 Yvonne Constant (1930-2023), comédienne et chanteuse française.

Nom composé
 Antoine Auriel-Constant (1764-1794), religieux français ;
 Paul Henri Balluet d'Estournelles de Constant (1852-1924), homme politique français, prix Nobel de la Paix (1909) ;
 Jean Constant Demaison (1911-1999), sculpteur français ;
 Simon-Claude Constant-Dufeux (1801-1870), architecte français ;
 Jean-Victor de Constant-Rebecque (1773-1850), militaire suisse ;
 Louis Rilliet-Constant (1794-1856), militaire et homme politique suisse.

Toponymie 

 Benjamin Constant est une ville de l'État d'Amazonas, au Brésil.

Divers 
 Le Susan Constant est l'un des trois bateaux qui transportèrent en 1607 les colons de la Virginia Company qui fondèrent la colonie de Jamestown en Virginie.
 La banque Édouard Constant est un établissement bancaire suisse.
 Frédérique Constant est une manufacture horlogère suisse de luxe.
 The Constant est le quatrième album studio de Story of the Year.

Notes et références 

Homonymie de prénom